A Seleção de Sérvia e Montenegro de Hóquei no Gelo foi uma equipe que, entre 2003 e 2006, representou Sérvia e Montenegro nas competições internacionais de Hóquei no gelo. Foi, após a separação dos dois países substituída pela seleção da  Sérvia, já Montenegro ainda não se associou a Federação Internacional de Hóquei no Gelo.

Seleções nacionais de hóquei no gelo